Ramon Guiteras (* 17. August 1858 in Bristol, Rhode Island; † 13. Dezember 1917 in New York City) war ein US-amerikanischer urologischer Chirurg und 1902 einer der Gründer der American Urological Association, die heute über 16.000 Mitglieder hat.

Diese urologische Gesellschaft vergibt seit 1928 jährlich den Ramon Guiteras Award. Die Ramon Guiteras Lecture ist ein Bestandteil ihrer Jahrestagung.

Veröffentlichungen 
 1895: The present treatment of urethritis in New York
 1903: The technic of nephropexy, with special reference to a method of attaching the kidney as nearly as possible in its normal position
 1906: The operative treatment of chronic nephrisis : athird communication
 1912: Urology: the diseases of the urinary tract in men and women, 2 Bände
 Three cases of congenital single (unsymmetrical) kidney, with remarks
 Diagnosis and surgical treatment of tuberculosis of the kidney

Weblinks 
 Dr. Ramon Guiteras, noted surgeon, dead, Nachruf in der New York Times vom 14. Dezember 1917
 Ramon Guiteras, MD (1858–1917), urologichistory.museum
 Ramon Guiteras, worldcat.org

Urologe
Chirurg
Mediziner (19. Jahrhundert)
Mediziner (20. Jahrhundert)
US-Amerikaner
Geboren 1858
Gestorben 1917
Mann